Gonnermann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Gonnermann (* 1934), deutscher Politiker
 Henriette Gonnermann (* 1942), deutsche Schauspielerin und Schauspiellehrerin
 Karl von Gonnermann (1876–1961), bayerischer Offizier, Militärschriftsteller
 Otto Gonnermann (1908–2009), deutscher Landrat